Condongcampur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Condongcampur, Kebumen, by, 
 Condongcampur, Banjarnegara, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar